Серге́й Григо́рьевич Козло́в:
 Козлов, Сергей Григорьевич (1894—1963) — советский конструктор.
 Козлов, Сергей Григорьевич (1939—2010) — русский писатель-сказочник, поэт, сценарист.